The Dark Corner (film), een film
 De Engelse naam van De Dubbelgangers, een boek